Всеобщие выборы в Доминиканской Республике проходили 15 мая 2016 года. На них избирались президент, вице-президент, депутаты Конгресса и 20 доминиканских представителей в Центральноамериканском парламенте, а также муниципальные советы, мэры и вице-мэры. Президент Центральной избирательной комиссии Роберто Розарио заявил 15 мая 2015 года, что на выборах 2016 года будут избираться около 4 300 представителей разного уровня, что сделает их самыми сложными выборами в истории страны.

Предвыборная ситуация 
Предыдущие парламентские выборы в Доминиканской Республике проходили в 2010 году. Следующие очередные выборы в Парламент должны были пройти в 2014 году, когда заканчивался 4-летний срок работы парламента. Однако, для того, чтобы синхронизировать парламентские и местные выборы с президентскими, было решено продлить полномочия парламента и местных советов на два года и, таким образом, провести все выборы одновременно в 2016 году.

19 апреля 2015 года политический комитет Доминиканской партии освобождения в одностороннем порядке решил изменить Конституцию с тем, чтобы позволить президенту Данило Медине переизбираться в связи с его высоким уровнем поддержки. Это вызвало напряжение среди членов партии, особенно среди сторонников Леонеля Фернандеса, который рассматривался как возможный кандидат от партии. Кроме этого, в Сенате и Палате депутатов создалась тупиковая ситуация, когда сенаторы и депутаты, поддерживавшие Фернандеса, отказывались голосовать за изменение Конституции. Лишь через несколько недель дебатов 28 мая 2015 года было достигнуто согласие по голосованию о поправке. Поправка была принята 2 июня 2015 года.

Избирательная система 
Президент Доминиканской Республики избирается абсолютным большинством голосов в два тура. Второй тур проводится, если ни один из кандидатов не набрал в первом туре 50 % голосов плюс 1 голос. Президент ограничен 2 последовательными сроками по 4 года.

Депутаты Палаты представителей избираются несколькими способами. Из 190 депутатов 178 избираются в 32 многомандатных округах, соответствующих 31 провинции страны и столичному региону, при этом количество мандатов зависит от населения округа. Кроме этого, 7 мест заполняются по особому округу для экспатриантов, а 5 мест предоставляются меньшинствам. Места рассчитываются по закрытым партийным спискам согласно пропорциональной избирательной системе методом Д’Ондта. 32 сенатора избираются в одномандатных избирательных округах относительным большинством.

Голосование является обязательным.

Результаты

Президентские выборы

Выборы в Сенат

Выборы в Палату депутатов

Примечания

Ссылки 
 СМИ: президент Доминиканской Республики баллотируется на второй срок на выборах 2016 года. // ТАСС: 30 августа 2015
 На выборах в Доминиканской Республике лидирует действующий президент. // РИА Новости, 16.05.2016

Доминиканская Республика
Выборы в Доминиканской Республике
2016 год в Доминиканской Республике